Аилин (Айлим) Дугович Тарба (1898 — 1952) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, участник Великой Отечественной войны, бригадир колхоза имени Берия (с 1953 года колхоз «Дурипш») Гудаутского района Абхазской АССР, Грузинская ССР. Герой Социалистического Труда (21.02.1948).

Биография 
Родился в 1898 году в селе Дурипш Сухумского округа Кутаисской губернии, ныне – Гудаутского района Абхазии. Абхаз.

С ранних лет приобщился к крестьянскому труду. С началом коллективизации сельского хозяйства одним из первых среди односельчан Дурипша вступил в колхоз имени Берия, где работал бригадиром полеводческой бригады. Помимо основной культуры – зелёного чайного листа, его бригада выращивала кукурузу и постоянно соревновалась с бригадой Касея Тания. участник Великой Отечественной войны, награждён медалью «За оборону Кавказа». После войны вернулся в колхоз.

По итогам работы в 1947 году бригада Аилина Тарба получила урожай кукурузы 72,9 центнера с гектара на площади 6 гектаров, поскольку передовое звено Темура Тарба получило урожай 112,6 центнера с гектара, приблизившись к мировому рекорду.

Указом Президиума Верховного Совета СССР  от 21 февраля 1948 года за получение высоких урожаев кукурузы и пшеницы в 1947 году Тарба Аилину Дуговичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Этим же указом высокого звания были удостоены ещё трое его однофамильцев – передовые звеньевые-кукурузоводы колхоза имени Берия Гудаутского района.

Аилин Тарба продолжал трудиться в родном колхозе, возглавляемом председателем Г. Ш. Ардзинба, до своей кончины.

Аилин Дугович является старшим братом Хошида Тарба.

Проживал в родном селе Дурипш в Гудаутском районе. Умер в 1952 году.

Награды 
 Золотая медаль «Серп и Молот» (21.02.1948)
 орден Ленина (21.02.1948)
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «Ветеран труда»
 медали Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ)
 и другими

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник.
 Его имя увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале «Дорога памяти»

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда (Табагуа — Теэ)

Примечания

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 Абхазский биографический словарь. Москва – Сухум, 2015

Ссылки 
  
 «Дорога памяти»

Председатели колхозов
Герои Социалистического Труда Абхазии
Герои Социалистического Труда колхоза имени Берия Гудаутского района